Cornille kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cornillé, Bretagne, kommun i departementet Ille-et-Vilaine, 
 Cornille, Dordogne, kommun i departementet Dordogne,